K1 steht für:
 Allard K1, ein britisches Sportwagenmodell der späten 1940er-Jahre, siehe Allard K-Serie #K1
 BMW K1 (Motorrad), ein vollverkleidetes 1000-cm³-Motorrad von BMW
 BMW K1 (Automobil), einen Versuchswagen von BMW aus dem Jahr 1938/39
 Daewoo K1, ein südkoreanisches Sturmgewehr
 einen von Helmut Kiener verwalteten Hedgefonds
 K1 Type 88, einen südkoreanischen Kampfpanzer
 Mastaba K1, ein ägyptisches Grabmal
 Masherbrum, einen Berg im Karakorum
 Tatra K1, einen Gelenktriebwagen
 Vitamin K1, siehe Phyllochinon
 ein Amateurfunkgerät (Bausatzgerät) von Elecraft, siehe Liste von Amateurfunkgeräten #K1
 die erste ab 1772 produktiv zur exakten Längengradmessung eingesetzte Uhr auf See, hergestellt von Larcum Kendall
 den Einer-Kajak, eine Bootsklasse im Kanurennsport
 diverse Sendeformate und die Abkürzung des Fernsehsenders Kabel eins
 die Kommune I, eine politisch motivierte Wohngemeinschaft von 1967 bis 1969 in Berlin bestand
 die K1 der Deutschen Volkspolizei (DDR), die Abteilung des Ministeriums des Innern (DDR) zur Bekämpfung von Verbrechen gegen die DDR sowie Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung mit geheimdienstlichen Mitteln

K 1 steht für:
 Miele K 1, Pkw-Modell von Miele

K1 steht für:
 die K1-Gruppe, eine in der Mathematik betrachtete, siehe K-Theorie #K1

K-1 steht für:
 K-1, japanische Kampfsportorganisation und das von ihr entwickelte Kampfsportregelwerk
 K-1 Attack, Sportwagen
 K-1 Engineering, slowakische Sportwagen-Manufaktur
 Kalinin K-1, sowjetisches Passagierflugzeug
 Kistler K-1, wiederverwendbare Trägerrakete
 Pentax K-1, DSLR-Modell von Pentax

K.1 steht für:
 IVL K.1 Kurki

K1